Шарль — французское имя и образованная от него фамилия. Иноязычные аналоги: англ. Чарльз, нем. Карл, исп. Карлос. Французских королей, а также многих аристократов и вельмож, носивших имя Шарль, в России по традиции называют Карлами.

Фамилия 
 Шарль, Жак Александр Сезар (1746—1823) — французский учёный.
 Шарль, Жан-Бенуа (1730—1804) — французский историк-экономист.
 Шарль, Ипполит (1772—1837) — любовник Жозефины Бонапарт.
 Шарль Азнавур (1924-2018) - французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр армянского происхождения.

Имя 
 Шарль, герцог Беррийский
 Шарль д’Арманьяк
 Карл (Шарль) I Орлеанский
 Шарль Орлеанский
 Шарль де Бац де Кастельмор
 Шарль де Голль

Примечания 

Мужские имена